Арес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ферроль. Занимает площадь 18,48 км². Население — 5705 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El Portal de Chanteiro
 Caamouco

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи